Ниже представлен список велогонщиков, побеждавших в генеральной классификации «Тур де Франс».

«Тур де Франс» () — самая престижная многодневная шоссейная велосипедная гонка, ежегодно проходящая по территории Франции и некоторых соседних государств. Соревнование традиционно проводится в июле и состоит из 21 соревновательного дня (этапа), на второй и третьей неделях гонщикам предоставляется по одному дню отдыха. Время, которое гонщик затратил на прохождение каждого этапа, зачисляется в общий зачёт. Велогонщику, имеющему наилучший промежуточный результат в общем зачёте, после финиша каждого соревновательного дня вручается жёлтая майка лидера генеральной классификации, в которой спортсмен стартует на следующем этапе. Спортсмен, затративший наименьшее время на прохождение всей гонки объявляется победителем «Тур де Франс». Организаторы меняют маршрут состязания каждый год, но финиш Тура неизменно с 1975 года проходит на Елисейских Полях в Париже.

Француз Морис Гарен стал первым велогонщиком, победившим на «Тур де Франс» в 1903 году. Французские и бельгийские велогонщики доминировали на Туре в течение 83 лет, одержав 36 и 18 побед, соответственно, из 72 возможных. Однако, с 1986 года по 2009 год наблюдалось американо-испанское превосходство, гонщики данных стран из 17 соревнований выиграли 13. С 1999 по 2005 год у гонки нет официального победителя после дисквалификации, в связи с применением допинга, американца Лэнса Армстронга. С 2012 по 2018 год из 7 гонок в 6 побеждали трое британских спортсменов.

4 велогонщика по 5 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почёта велогонки: французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн.

Список победителей

Многократные победители 
Велогонщики, одержавшие три и более победы на «Тур де Франс».

Победители по странам

Победители по командам

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Тур де Франс»:
 Главная страница 
 Список победителей 
 Статистика 

Списки спортсменов